

Biografia 
È figlio di Corrado D'Ottavi, scrittore e artista, legato a coloro che nell'ambito delle avanguardie coltivarono le "ricerche verbo-visuali" della poesia visiva.

Studia filosofia a Genova, seguendo tra gli altri le lezioni di Flavio Baroncelli. Trasferitosi a Milano, collabora con alcune delle prime testate giornalistiche che si occupano di informatica personale e professionale.

Collabora con il gruppo editoriale JCE, dove occupa il ruolo di caporedattore per CHIP. Si occupa poi di Pc Upgrade. Dirige la versione italiana di ZDNet.com e Computer Bild. Diventa un giornalista indipendente e si dedica a un blog personale e professionale, "Infoservi". È tra i primi influencer italiani su Twitter. Ottiene riconoscimenti dal mondo della comunicazione aziendale e del giornalismo tradizionale. Collabora con testate giornalistiche come Il Sole-24 Ore, L'Espresso, Wired; scrive per il blog "Sei gradi" di Marta Serafini sul sito del Corriere della Sera ed è tra gli autori di Che Futuro. Intervista tra gli altri nel corso degli anni Chris Anderson di Wired, David Weinberger di Cluetrain Manifesto, Cory Doctorow di Boing Boing, Tim O'Reilly, Dan Rose di Facebook, Joi Ito di Creative Commons.

Partecipa al dibattito sulla trasformazione del lavoro giornalistico, dal modello "classico" del professionista di redazione alla personalità che costruisce un rapporto di "autorevolezza e fiducia" col proprio pubblico. Entra in FirstGenerationNetwork accanto a Marco Palombi, già fondatore di Splinder, un gruppo formato in prevalenza da "imprenditori di prima generazione."  Si spende per una "imprenditoria nuova e aperta", all'insegna della "Open Innovation".

È co-fondatore di Blomming assieme a Nicola Junior Vitto, una "startup nata con lo scopo di rendere l'e-commerce semplice e accessibile a tutti". Con Blomming ottiene il Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi nel 2012. Attraverso Blomming sviluppa il suo interesse per i mondi della creatività, dello stile e dell'artigianato. Diviene partner e consigliere di FTA-Fashion Technology Accelerator.

Si dedica anche all'insegnamento con i corsi di "Tecniche dei Nuovi Media Integrati" e "Web 2.0 e Media Partecipativi" per il triennio di Media Design della NABA-Nuova Accademia di Belle Arti di Milano; collabora inoltre con il Master in Comunicazione d'Impresa dell'Università di Siena.

Nel 2006 pubblica il libro WEB 2.0. Le meraviglie del mondo che verrà e nel 2008 Come si fa un blog 2.0, con Tommaso Sorchiotti.

È morto il 26 settembre 2014 per un ictus.

Online è stato anche noto con lo pseudonimo di Hexholden, "the catcher in the Byte".

Opere 
 WEB 2.0. Le meraviglie del mondo che verrà, 2006 ISBN 886084035X
 Come si fa un blog 2.0, con Tommaso Sorchiotti, 2008 ISBN 8848122663

Note

Collegamenti esterni 
 Infoservi
 Blomming